Dýza Boys bylo české pěvecké duo, které tvořili Ivo Pešák a Václav Upír Krejčí. Autorem projektu byl skladatel Jindřich Parma. V roce 2002 vydali jejich jediné album Co píseň to HIT!. Zpívali pod heslem: Naše disco muzika patří nejen do tanečních sálů, do hospod, ale i na hrad...

Diskografie

Co píseň to HIT! (2002) 
Seznam skladeb:
 Nekecá, nekecá
 Kalhotky tanga
 Nudistická pláž
 Dej pusu dej
 Blázni v lázni
 Tohle nemá páru
 Vlasy mě hrůzou vstávaj
 Poslední guláš
 Chyt jsem brouka
 Strejda Hejda
 Praštěnej a hloupej

Externí odkazy 
 Oficiální stránky

Hudební skupiny založené v roce 2002
Hudební skupiny zaniklé v roce 2011 
České popové skupiny
Dvojice v hudbě